est le titre de plusieurs chansons :

 Some Say, chanson de Sum 41 parue sur l'album Chuck et sortie en single en  ;
 Some Say, chanson de Nea, sortie en single le .